«Цхинва́ли» (; до сезона-2014/15 — «Спартак-Цхинвали») — грузинский футбольный клуб. Домашние матчи проводит на горийском стадионе «Картли», вмещающем 2000 зрителей. Наивысшим достижением клуба в чемпионатах Грузии является 4-е место в сезоне 2014/15. В кубках Грузии лучшим результатом является выход в полуфинал в сезонах 2009/10 и 2014/15.

Состав команды

История 
«Спартак-Цхинвали» был образован в 2007 году на базе клуба «Цхинвали», снятого с соревнований летом 2006 года из-за структурных проблем. Иногда в источниках «Спартак-Цхинвали» обозначается как прямой преемник клуба «Цхинвали», без разделения истории выступлений команд. По данной версии, клуб «Цхинвали» просто сменил 1 июля 2007 года название на «Спартак-Цхинвали», без учёта того, что после снятия с розыгрыша чемпионата перед сезоном 2006/07 «Цхинвали» затем не выступал ни в каких официальных профессиональных соревнованиях, а новый клуб в сезоне 2007/08 был зачислен сразу в Высшую лигу.

После событий августа 2008 года команда некоторое время базировалась в Тбилиси.

Статистика официальных выступлений

В чемпионатах Грузии 

Всего в чемпионатах Грузии:

В кубках Грузии 
Исходы и голы указаны по итогам основного и дополнительного времени встреч, без учёта послематчевых пенальти.

Всего в кубках Грузии:

Команда «Спартаки-Цхинвали»-2 в сезонах-2009/10 и 2012/13 играла во Второй лиге, а в сезонах-2002/03 и 2019 «Цхинвали-2» участвовал в Кубке Грузии.

Достижения 
 4-е место в чемпионате Грузии: 2014/
 Полуфиналист Кубка Грузии: 2009/10, 2014/15
 Участник Лиги Европы (1-й квалификационный раунд): 2015/16

Известные игроки 
  Сосо Гришикашвили
  Георгий Деметрадзе

Главные тренеры 

На территории Южной Осетии, существует команда «Спартак» (Цхинвал). Участие же в грузинских соревнованиях клуба с аффилированным с регионом названием (ранее таковым был «Цхинвали») вызывает недовольство у представителей частично признанной республики.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Страница клуба на официальном сайте ПФЛ Грузии
 Статистика клуба (вместе с ФК «Цхинвали») на сайте klisf.info
 Статистика клуба (вместе с ФК «Цхинвали») на сайте weltfussballarchiv.com
 Матчи на сайте Wildstat.ru (2007/08—2009/10, 2011/12, 2013/13—2015/16, 2016)
 Матчи на сайте Wildstat.ru (2005/06, 2010/11 — записаны на ФК «Цхинвали»)